Нарвская ратуша () — памятник истории и архитектуры в Нарве, в самом центре города. Современный адрес — Ратушная площадь, 1.

Была построена по инициативе шведского королевского двора. За основу взят проект Г. Тейфеля. Первоначально строение было задумано в стиле барокко, но при утверждении проекта в Стокгольме в него были внесены изменения, и здание ратуши строилось уже в стиле голландского классицизма. Строительные работы начались в 1668 году под руководством Захариаса Хоффмана-младшего и Юргена Бишоффа и продолжались три года.

В архитектурном плане ратуша представляла собой каменное 3-этажное здание, выполненное из плитняка, с высоким цокольным этажом, два этажа с тосканскими пилястрами и 3-й полуэтаж над колоннами. Центр фасада не имел пилястр, треугольный щипец с часами служил как бы продолжением и завершением плоской стены. Конёк остроконечной четырёхскатной крыши украшала башня с двумя галереями. Шпиль башни венчал кованый флюгер в виде журавля, опирающегося на яблоко (работа мастера Грабена). К главному входу вела двойная лестница с ажурной решёткой. Рисунок решётки содержал в себе элементы нарвского герба (рыбы, меч и ядра). Вход в ратушу украшал портал изготовленный, предположительно, Н.Миллихом. Он включал в себя герб города, обрамлённый пальмовыми листьями и три аллегорические фигуры, символизирующие три основных принципа, по которым должны были вестись дела в ратуше: Справедливость, Мудрость и Умеренность.

В интерьере на 1-м этаже находился большой холл, перекрытый расписными балками. По обеим сторонам располагались ряды комнат. Лестница на заднем плане вестибюля вела на второй этаж, где находился большой зал заседаний магистрата (позже думы). В северной части 2-го этажа находилась комната суда высшей инстанции, канцелярия и зала ожидания, в южном крыле, соответствующие помещения суда низшей инстанции и торговая палата. В цокольном этаже располагались палата мер и весов, тюрьма и подсобные помещения.

Как и весь Старый город, здание ратуши пострадало в 1944 году в ходе Второй мировой войны и восстановлено в период с 1960 по 1963 годы. Отреставрированы фасады и портал, наружная лестница с ограждением, расписной балочный потолок в вестибюле, парадная лестница, барочный шлем башни. В советское время в здании располагался дворец пионеров.  С 2019 года здание пустовало, а в  2022 году начаты строительные работы по реконструкции здания.

Примечания

Литература 

 О.Коченовский. Нарва. Градостроительное развитие и архитектура.
 Е.Кривошеев, К.Михайлов. Нарва. Путеводитель.
 Нарва. Культурно-исторический справочник. (Коллектив авторов).
 Памятники искусства Советского Союза. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. Москва: Искусство. 1986. ISBN 5-210-00094-X.

Ссылки 
 Нарвский музей

Здания и сооружения Нарвы
Ратуши Эстонии
Появились в 1671 году